La Supercoupe d'Espagne désigne différentes compétitions sportives en Espagne comme:
la Supercoupe d'Espagne de basket-ball.
la Supercoupe d'Espagne de handball.
la Supercoupe d'Espagne de football.
la Supercoupe d'Espagne de futsal.
la Supercoupe d'Espagne de volley-ball féminin.
la Supercoupe d'Espagne de volley-ball masculin.